Minelvino Francisco Silva (Mundo Novo, , Itabuna, ) foi um cordelista e xilógrafo brasileiro. Era também fotógrafo e tipógrafo. Incansável batalhador pelos direitos dos poetas populares, em 1956 apresentou um projeto à Câmara de Vereadores de Itabuna, Bahia, dando a denominação de Rua dos Trovadores a uma das vias públicas da cidade. Lutou também para conseguir o direito de aposentadoria para os trovadores. Profundamente religioso, místico até, denominava-se "O Trovador Apóstolo". Muito fecundo, sua obra chega próxima a meio milhar de folhetos.

Folhetos lançados pela Editora Luzeiro  

A segunda vida de Cancão de Fogo
Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos 
Encontro de Cancão de Fogo com Pedro Malazarte 
História do bicho de sete cabeças 
História do gigante Quebra-Osso e o castelo mal-assombrado
História do valente João Acaba-Mundo e a serpente negra 
História do vaqueiro Damião 
João Valente e a montanha maldita
O Cangaceiro do Nordeste
O Martim Tomba-Serra e o gigante do deserto

Ligações externas 
Sítio oficial da Editora Luzeiro, acessado em 13 de março de 2009

Naturais de Mundo Novo (Bahia)
Cordelistas do Brasil